Пиједра де Лумбре има више значења:

 Пиједра де Лумбре (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиједра де Лумбре (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пиједра де Лумбре (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра де Лумбре, Сан Худас (Уасабас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пиједра де Лумбре (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику